Серик Нуртаевич Баймаганбетов (, ) — советский, казахстанский юрист, кандидат юридических наук; министр внутренних дел Республики Казахстан (2009—2011), председатель комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (2011—2012).

Биография 
Родился 8 сентября 1958 года в посёлке Кзылту Кокчетавской области. В 1980 году окончил юридический факультет Московского университета; в 1984 — адъюнктуру Академии МВД СССР.

В 1980—1981 и 1984—1990 годы преподавал на кафедре уголовного права и криминологии Карагандинской высшей школы МВД СССР (преподаватель, старший преподаватель, доцент). В 1990—1992 годы — ведущий научный сотрудник Казахстанского отдела изучения проблем борьбы с преступностью ВНИИ МВД СССР.

В 1992—2007 годы работал:
в Администрации Президента:
 1992—1994 — в Отделе правоохранительных органов (референт, старший референт, заведующий сектором);
 1994—1996 — в Отделе законодательных инициатив и правовой экспертизы (заместитель заведующего), в Отделе обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы (заместитель заведующего);
 ноябрь 1999 — январь 2001 — в Государственно-правовом отделе (заместитель заведующего);
 4.5.2006 — 27.8.2007 — в Отделе по вопросам правоохранительной и судебной систем (заведующий);
в органах исполнительной власти Республики Казахстан:
 1996—1999 — в Совете Безопасности (заместитель секретаря, с декабря 1997 по ноябрь 1999 одновременно — заведующий секретариатом);
 январь 2001 — 27.6.2003 — вице-министр внутренних дел; 11.12.2001 присвоено звание генерал-майора внутренней службы;
 27.6.2003 — 12.4.2005 — вице-министр юстиции;
 12.4.2005 — 4.5.2006 — в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция; заместитель председателя).
На выборах 2007 года по списку партии «Нур Отан» был избран депутатом Мажилиса парламента Казахстана IV созыва (полномочия с 27.8.2007); являлся председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (с 2.9.2007), руководителем секции по законодательству, судебно-правовой реформе, обороне и безопасности Общественной палаты при Мажилисе парламента Казахстана (20.11.2007 — 2009). Одновременно (с 21.11.2008) состоял членом Высшего судебного совета Республики Казахстан .

Со 2 апреля 2009 по апрель 2011 года — министр внутренних дел.

Взятка с поличным 
С 6 мая 2011 года — председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов.

3 февраля 2012 года был задержан за получение взятки, 5 февраля арестован с санкции Сарыаркинского районного суда Астаны.

8 января 2013 года осуждён по статье 311 часть 5 УК РК (получение взятки в особо крупном размере — $80 тыс.), назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с конфискацией имущества и отбыванием срока в колонии строгого режима. Вины не признал; отбывал наказание в учреждениях АК 159/6 и АК 159/1 Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области. В 2013 и 2014 годах в исправительной колонии подвергался пыткам и унижениям. Позже указом президента Казахстана о помиловании срок отбывания наказания был сокращён до 5 лет.

19 февраля 2015 года постановлением Казыбекбийского районного суда города Караганды освобождён условно-досрочно. В заключении провел 3 года и 16 дней.

Семья 
Женат;
 дочь.

Награды 
 Орден «Құрмет» (2007)
 Медаль «10 лет Астане» (2008).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Генерал-майоры (Казахстан)
Министры внутренних дел Казахстана
Осуждённые в Казахстане по обвинению в коррупции
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва